Deux régiments d'infanterie du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Poitou » :
 Le régiment de Poitou (Indes occidentales)
 Le régiment de Poitou, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires